Копаоник:
 Копаоник — горный массив в Сербии
 Копаоник — национальный парк в Сербии
 Копаоник — населённый пункт в Сербии